La Serie B 1938-1939 è stata la 10ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 18 settembre 1938 e il 4 giugno 1939 e conclusa con la vittoria della , al suo secondo titolo.

Capocannonieri del torneo sono stati Alfredo Diotalevi () e Carlo Alberto Quario () con 20 reti a testa.

Stagione 
Per quel che concerne l'organico del campionato cadetto, il numero delle squadre partecipanti ritornò a diciotto. 

La rincorsa finale premiò il , che approdò per la prima volta in Serie A: la squadra veneta riuscì a recuperare, nelle ultime cinque giornate, sei punti alla neoretrocessa , che parve per larghi tratti una delle maggiori candidate al ritorno in A (ma che poi occorse in un decisivo rallentamento) e cinque alla matricola , che si era rivelata una possibile outsider (assieme alla ), superando le due compagini sul traguardo proprio con lo scontro diretto con gli orobici e ottenendo la promozione diretta per un migliore quoziente reti, soluzione adottata dalla Federazione nel periodo 1938-1942, per evitare spareggi, code pericolose in un periodo di degenerazione della situazione politica europea, nel quale i venti di guerra si facevano più forti. Fu festa soprattutto per la domatrice , al ritorno in massima serie dopo un anno.

Un girone di ritorno decisamente migliore, rispetto a quello di andata, permise a , ,  e, senza troppi patemi,  di raggiungere la permanenza anticipata in Serie B (in particolare, per il terzo anno consecutivo la società palermitana ottenne lo stesso piazzamento). Invece, se il  e la  furono meno brillanti in questa parte del torneo, più che deludente fu il rendimento dell': capolista al giro di boa in coabitazione con il Siena, totalizzò soltanto 11 punti nel corso delle successive gare.

Sul fondo, campionato negativo e da dimenticare per il , che racimolò solamente un punto nell'arco del girone di ritorno (frutto del pareggio nel derby contro l'Alessandria) e concluse a quota nove. A fare compagnia ai nerostellati, in Serie C, la debuttante , la neopromossa  e lo , sopraffatto nel finale dal  e dall'esordiente .

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
       Promosse in Serie A 1939-1940.
       Retrocesse in Serie C 1939-1940.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Siena (17)
 Minor numero di sconfitte: Fiorentina (5)
 Miglior attacco: Fiorentina (62 reti fatte)
 Miglior difesa: Venezia (23 reti subite)
 Miglior differenza reti: Fiorentina (+32)
 Maggior numero di pareggi: Atalanta e Fiorentina (13)
 Minor numero di vittorie: Casale (2)
 Maggior numero di sconfitte: Casale (27)
 Peggior attacco: Casale (12 reti fatte)
 Peggior difesa: Casale (88 reti subite)
 Peggior differenza reti: Casale (−76)
Partite
 Partita con più reti: Salernitana-Sanremese 7-1 (26ª giornata), Fiorentina-Palermo 7-1 (27ª giornata) e Pisa-Casale 8-0 (33ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 788 gol, per una media di 2,58 gol a partita. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Calcio Illustrato, annata 1938.
 Il Littoriale, annate 1938 e 1939.
 La Stampa, annate 1938 e 1939.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938